Леонид Барденштейн:
 Барденштейн, Леонид Абрамович — советский социолог.
 Барденштейн, Леонид Михайлович (род. 1945) — российский психиатр, учёный-медик.